.

Varianti
Maschili: Σωτήριος (Sōtīrios)
Femminili: Σωτηρία (Sōtīria)

Origine e diffusione
Deriva dal termine greco σωτηρια (sotiria), che significa "salvezza". Per significato è quindi analogo al nome Deliverance, mentre etimologicamente discende dalla stessa radice del nome Sotero.

Onomastico
In quanto nome adespota, ossia privo di santo patrono, l'onomastico viene eventualmente festeggiato il 1º novembre, giorno di Ognissanti. In Grecia, comunque, un onomastico laico è fissato il giorno 6 agosto.

Persone

Sōtīrīs Despotopoulos, calciatore greco
Sōtīrīs Gkioulekas, cestista greco
Sōtīrīs Kaïafas, calciatore cipriota
Sōtīrīs Kyrgiakos, calciatore greco
Sōtīrīs Ninīs, calciatore greco
Sōtīrīs Tsikkos, calciatore cipriota

Variante Sōtīrios

Sotirios Athanasopoulos, ginnasta greco
Sōtīrios Krokidas, politico greco
Sotirios Sotiropoulos, politico greco
Sotirios Versis, atleta e sollevatore greco

Il nome nelle arti
Tragoudi Sotiri Petroula (Τραγούδι Σωτήρη Πέτρουλα, "Canzone per Sotiris Petrulas"), è un singolo di Mikīs Theodōrakīs dedicato al militante del movimento dei Lambrakides Sotiris Petrulas, che fu ucciso dalla polizia greca agli ordini del movimento fascista il 20 luglio 1965.

Note

Altri progetti 

Prenomi di origine greca